Luzhu ist der Name mehrerer Orte in der Republik China (Taiwan):
 Luzhu (Taoyuan), ein Stadtbezirk von Taoyuan (Taiwan)
 Luzhu (Kaohsiung), ein Stadtbezirk von Kaohsiung (Taiwan)